Ohrada má více významů.

 oplocení
 Ohrada (Nová Ves I), část obce Nová Ves I v okrese Kolín
 Ohrada (Bílovec), část obce Bílovec v okrese Nový Jičín
 Ohrada (Petrovice), část obce Petrovice v okrese Příbram
 Ohrada (Nový Hrádek), osada obce Nový Hrádek v okrese Náchod
 Ohrada (Žižkov), místní označení křižovatky na Žižkově v Praze 3, původně název tamější vinice
 Ohrada (usedlost), hospodářská a viniční usedlost v Praze-Žižkově
 ZOO Ohrada a Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Ohrada (Brdská vrchovina) (508,7 m) – vrchol v Brdech v okrese Rokycany, severozápadně od Hůrek

 Velká Ohrada, osada na území Stodůlek v Praze, původně Řeporyj, dnes též sídliště, které je součástí Jihozápadního Města
 Malá Ohrada, původně Ohradská osada, osada na území Stodůlek v Praze
Ohrada (rybník), rybník v Praze–Kunraticích

Externí odkazy